Hermann kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Hermann
 Friedrich Hermann
 Frederick Joseph Hermann
 Jean-Frédéric Hermann
 Paul Hermann

Robotskapade auktorsförkortningar